De Servische voetbalclub Rode Ster Belgrado speelt sinds 1956 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

Uitslagen vanuit gezichtspunt Rode Ster Belgrado

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Servië
Deelnemers UEFA-toernooien Joegoslavië
Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Rode Ster Belgrado
Rode Ster Belgrado